Нападение на инкассаторов:
 Ограбление инкассаторов Сбербанка в Перми (25 июня 2009 год)
 Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге (28 декабря 2010 года)